Jänke ist der Familienname folgender Personen:
 Michaela Jänke, Geburtsname von Michaela Schaffrath (* 1970), deutsche Moderatorin, Schauspielerin und ehemalige Pornodarstellerin
 Stefan Jänke (* 1975), deutscher Komponist, Kirchenmusiker und Chorleiter

Siehe auch:
 Jaenke
 Jäncke
 Jenke
 Jencke